Tristan steht für:

 Tristan (Vorname), ein männlicher, selten auch weiblicher Vorname 
 literarische Werke:
 Tristan (Gottfried von Straßburg), ein Versroman von Gottfried von Straßburg
 Tristan (Thomas Mann), eine Novelle von Thomas Mann
 Tristan (Platen), Lied
 Tristan (Guinea), Insel im Atlantischen Ozean
 Tristan da Cunha, Inselgruppe im Atlantischen Ozean
 Drystan fab Tallwch, eine walisische Sagengestalt
 (1966) Tristan, ein Asteroid
 Tristan-Akkord aus Richard Wagners Oper Tristan und Isolde
 Kurzname des Tyrannosaurus-Rex-Skeletts Tristan Otto

Tristan oder Tristán ist der Familienname folgender Personen: 
 Diego Tristán (* 1976), spanischer Fußballspieler
 Dorothy Tristan (1942–2023), US-amerikanische Drehbuchautorin und Schauspielerin 
 Flora Tristan (1803–1844), französische Schriftstellerin, Frauenrechtlerin und Sozialistin
 Frédérick Tristan (1931–2022), französischer Schriftsteller
 Luis Tristán (auch Luis Tristán de Escamilla; * um 1586, † 1624), spanischer Maler
 Pío de Tristán (1773–1860), Offizier und Politiker
sowie
 Tristan (Bastard von Beaufort) († 1395), französischer Adliger
 Tristan de Moneins († 1548), französischer Adeliger und Militär 

TRISTAN steht für:
 Transposable Ring Intersecting Storage Accelerator in Nippon, ein ehemaliger Teilchenbeschleuniger am japanischen Forschungszentrum KEK, siehe TRISTAN

Siehe auch:
 Île Tristan, Insel in der Bretagne, Frankreich
 Île Tristan (Antarktika), Insel vor der Küste des Adélielands
 Tristan und Isolde, ein literarischer Stoff
 Tristan und Isolde (Begriffsklärung)